95-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 10—12 января 1998 года на катке «Оулункюля» в Хельсинки (Финляндия).

Мужчины

Итоговое положение

Женщины

Итоговое положение 
В скобках за фамилией указано количество участий в ЧЕ.

 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 
 

1998
1998 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Спорт в Финляндии в 1998 году
Январь 1998 года
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
конькобежный
Чемпионаты Европы в Финляндии